ECA je tričrkovna kratica, ki lahko pomeni:
 Ekonomska komisija Združenih narodov za Afriko ()
 Evropsko računsko sodišče ()